T38 eller T-38 kan syfta på:

 T-38 - en sovjetisk lätt spaningsstridsvagn
 Allison T38 - en turbopropmotor
 Northrop T-38 Talon - ett amerikanskt skolflygplan
 Motortorpedbåten T38 - en svensk motortorpedbåt